Cordylus nebulosus est un synonyme attribué à deux espèces de reptile :
 Cordylus nebulosus Smith, 1838 est un synonyme de Ouroborus cataphractus (Boie, 1828)
 Cordylus nebulosus Mouton & Van Wyk, 1995 est un synonyme de Hemicordylus nebulosus (Mouton & Van Wyk, 1995)

Synonyme de sauriens (nom scientifique)
Cordylidae